Antonio Bortoletti – calciatore italiano
 Gerardo Bortoletti – calciatore e arbitro di calcio italiano